Tess (filme) — filme (1979) com Nastassja Kinski
 TESS (telefonia) — antiga operadora de telefonia móvel com sede em Campinas comprada pela Claro
 Transiting Exoplanet Survey Satellite — ou TESS projeto de telescópio espacial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da NASA

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de siglas